Трушкін Василь Федорович (1915—1981) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Трушкін Владислав Андрійович (* 1993) — російський баскетболіст, грає на позиції важкого форварда.
 Трушкін Анатолій Олексійович (1941—2020) — радянський та російський письменник-сатирик, сценарист і телеведучий.
 Трушкін Ігор Сергійович (* 1994) — російський гравець у міні-футбол.